__БЕЗКН__

-{SS-7}- може се односити на:
 Систем сигнализације број 7, скуп протокола за телефонске сигнале.
 Совјетска ракета Р-16, са НАТО називом .
 Кинеска жељезница SS7, модел електричне локомотиве у континенталној Кини.